Шон Бэптист Брейди (, ; род. 16 августа 1939, Драмкалпин, Ирландия) — ирландский кардинал. Коадъютор архиепископа Армы с 13 декабря 1994 по 1 октября 1996. Архиепископ Армы с 1 октября 1996 по 8 сентября 2014. Кардинал-священник с титулом церкви Санти-Кирико-э-Джулитта с 24 ноября 2007.

Ссылки 
 Информация 

Кардиналы Ирландии
Кардиналы Бенедикта XVI
Почётные доктора Ольстерского университета